Lo Shelbourne Irish Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2007. Il torneo si è giocato a Dublino in Irlanda dal 2 all'8 luglio 2007 su campi in erba.

Vincitori

Singolare

 Rohan Bopanna ha battuto in finale  Martin Pedersen 6-4, 6-3

Doppio

 Rohan Bopanna /  Adam Feeney hanno battuto in finale  Lars Burgsmüller /  Miša Zverev 6-2, 6-2

Collegamenti esterni